Elasmaria è un clade di dinosauri ornitopodi vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 115-65,95 milioni di anni fa (Aptiano-Maastrichtiano), in Sud America, Antartide e in Australia.

Classificazione 

Calvo et al. (2007) coniarono il clade Elasmaria per ospitare Macrogryphosaurus e Talenkauen, che avevano recuperato come iguanodonti basali distinti dagli altri iguanodonti poiché presentavano piastre mineralizzate sulle costole. Nel 2016, il documento descrisse il genere Morrosaurus scoprì che Elasmaria era molto più grande del suo contenuto iniziale di due taxa, e invece conteneva una gran varietà di ornithopodi dall'emisfero australe. Nel 2019, Matthew C. Herne e colleghi hanno ridefinito Elasmaria come "tutti i taxa più vicini al Macrogryphosaurus gondwanicus e Talenkauen santacrucensis che a Hypsilophodon foxii o Iguanodon bernissartensis", espandendo la sua definizione per includere il gran numero di taxa attribuiti al clade.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi